Серия B 1955/1956 () — 24-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 18 сентября 1955 года и закончился 10 июня 1956 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1955/56 на legaserieb.it
 Серия B 1955/56 на rsssf.com

1955/1956
Футбол в Италии в 1955 году
Футбол в Италии в 1956 году